Сарай-Гир:

 Сарайгир (приток Ика) — река в России, протекает в Республике Татарстан, Оренбургской области, Республике Башкортостан.
 Сарайгир (приток Тириса) — река в Российской Федерации, протекает в Оренбургской области.
 Сарай-Гир — село, Матвеевский район, Оренбургская область